Interceptor (englisch „Abfangjäger“) steht für:

 Interceptor (Entwurfsmuster), ein Verhaltensmuster in der Informatik
 Interceptor (1986), US-amerikanischer Spielfilm von 1986
 Interceptor (2022), US-amerikanisch-australischer Actionfilm von 2022
 Originaltitel von F-117 A Stealth-War, US-amerikanischer Spielfilm (1992)
 eine ballistische Schutzweste, siehe Interceptor Body Armor
 eine Rakete des US-amerikanischen Raketenabwehrprogramms, siehe Ground-Based Interceptor
 F/A-18 Interceptor, ein Flugsimulator für Amiga
 Jensen Interceptor, britischer Sportwagen